Хеч — немецкая () и английская () фамилия. Известные носители:

 Хеч, Густав Фридрих фон (1788—1864) — датский архитектор и художник немецкого происхождения. Сын Филиппа Фридриха фон Хеча.
  — танзанийский политик и член парламента.
 Хеч, Филипп Фридрих фон (1758—1838) — немецкий художник. 
 Хеч, Энн (1969—2022) — американская актриса, режиссёр и сценарист.